Die Liste der Flugplätze und Flughäfen im Tschad zeigt die zivilen Flughäfen und Flugplätze des westafrikanischen Staates Tschad, alphabetisch nach Orten aufgelistet.

Weblinks 
 Airports in Chad

!
Tschad